La collina del disonore (The Hill) – film del 1965 diretto da Sidney Lumet
 The Hill –  film per la televisione del 2007 diretto da Andy Ackerman
 The Hill – giornale statunitense